Die Precious Shipping Public Company Limited (PSL) ist eine Massengutfrachter- und Mehrzweckschiff-Reederei mit Sitz in Bangkok, Thailand.

Geschichte 
Das Unternehmen wurde 1989 von Kirit Shah gegründet und nahm 1991 nach der Genehmigung der Bank of Thailand und dem Thailand Board of Investment den kommerziellen Betrieb auf. Am 16. September 1993 wurde PSL im SET 100 aufgenommen. Vor der Finanz- und Wirtschaftskrise war die Reederei im Besitz von bis zu 44 Schiffen. Im Zuge eines Restrukturierungsplans wurden die ältesten Schiffe der Reederei verkauft und teilweise durch neuere und größere Schiffe ersetzt. Im Jahr 2012 konnte die Flotte fast wieder auf das Vorkrisenniveau ausgebaut werden.

Im Juli 2013 besaß die Reederei eine Flotte mit 39 Schiffe. Weitere 11 Neubauten sollen bis 2014 hinzukommen, wovon drei noch im Jahr 2013 ausgeliefert werten sollen.

Die Leitung hat Khalid Moinuddin Hashim, Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Thira Wipuchanin. Größter Anteilseigner der Reederei ist die Tochter des Gründers, Nishita Shah Federbush, mit derzeit 43 % (Stand: Dezember 2010).

Flotte 
Derzeit besteht eine Flotte aus 38 Schiffen.

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Reederei
Unternehmen (Bangkok)
Gegründet 1989
Dienstleistungsunternehmen (Thailand)
Schifffahrt (Thailand)
Verkehrsunternehmen (Thailand)